

1927 

La Charte du travail ou Carta del Lavoro promulguée le  par le Grand Conseil du fascisme sur les rapports entre travailleurs et employeurs en Italie.

1938 

La Charte du Travail ou Fuero del Trabajo, promulguée le  en pleine guerre d'Espagne, elle est certes marquée par sa "parenté avec les régimes fascistes européens", mais elle impose surtout une originalité de conception par les liens qu'elle affirme avec la tradition catholique, qui valent à ce système sui generis en gestation, après deux ans d'autoritarisme guerrier franquiste, la dénomination de national-catholicisme.

1941 

La Charte du travail, promulguée le  sous le régime de Vichy.

Homonymie historique